Saborol (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Saborol (Luzk), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk
 Saborol (Riwne), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne